2 miejscowości w Polsce:
 Szczerbin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica
 Szczerbin – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów